Норагюх ()/Тазабина() — село в Закавказье. Согласно административно-территориальному делению непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, фактически контролирующей село, расположено в Аскеранском районе НКР, согласно административно-территориальному делению Азербайджанской Республики, село расположено в Ходжалинском районе Азербайджана. Село расположено недалеко от райцентра Аскеран, Ходжалы, села Храморт и участка магистральной трассы Аскеран-Степанакерт (Ханкенди). Рядом с селом проходит магистральный газопровод и село газифицировано. В селе действует электромельница. В конце июня 2007 года произошло наводнение в связи с ливнями и прорывом плотины. На данный момент село восстановлено.

Война 
Во время Карабахского конфликта село атаковали боевые вертолёты Ми-24, в ходе атак погибали мирные жители.

Галерея

Ссылки 
 В Нагорном Карабахе строятся новые школы
 Tazabina, Azerbaijan

Примечания 

Населённые пункты Нагорно-Карабахской Республики